Folkeskolereformen har flere specialiseringer:
 Folkeskolereformen 1960
 Folkeskolereformen 1975
 Folkeskolereformen 2014
 Folkeskolereformen 2018

Referencer